Мортара (англ. Mortara; итал. Mortara) — многозначный термин.

 Мортара — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия. 
 Мортара, Габриэль (1980-2019) — мировой рекордсмен кругосветного путешествия по воздуху на самолётах в категории 9000-12000 kг.
 Мортара, Эдгардо (1851—1940) — католический священник еврейского происхождения. 
 Мортара, Эдоардо (род. 1987) — итальянский автогонщик.